7,62 mm kan syfta på:

 7,62 × 51 mm NATO – en standardkaliber inom NATO, men även använd i andra länder, bland annat Sverige
 7,62 × 39 mm – en sovjetisk kaliber
 7,62 × 54 mm R – en sovjetisk kaliber
 .308 Winchester – en amerikansk kaliber, motsvarande 7,62 mm
 .30-06 Springfield – en amerikansk kaliber, motsvarande 7,62 mm